Сергей Селин:
 Селин, Сергей Андреевич (род. 1961) — советский и российский актёр.
 Селин, Сергей Гаврилович (род. 1956) — советский и российский футболист.